Флаг муниципального образования Горбунко́вское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 августа 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6289.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) волнистой оконечностью, тонко окаймлённой серебром и обременённой серебряной стрелой в пояс, остриём вправо, и поверх неё — серебряной розой — золотой восстающий козёл с серебряными глазами, поверх поднятой правой передней ноги которого — левая рукоять золотого ковша, о двух рукоятях по сторонам, наполненного серебряным молоком».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Золотой восстающий козёл, а также ковш, наполненный молоком, напоминает об образцовой ферме «Беззаботное», принадлежавшей великой княгине Анастасии Николаевне. Символ золотого восстающего козла олицетворяет мудрость, мужество, жизненную силу, созидательную энергию, изобилие, весну. Развитое молочное хозяйство было характерно для местного населения в старину — русского, финского, немецкого.

В греко-римской традиции козёл означает мужественность, творческую энергию. В античной традиции посвящён Зевсу, который был вскормлен козой Амалфеей, шкура которой стала его щитом, а рог — рогом изобилия. Дикий козёл является также атрибутом, или одним из обликов Диониса. Сатиры являются наполовину козлами и имеют козлиные рога. Лесной бог Пан имеет ноги, рога и бороду козла, поэтому золотой козёл может напоминать об одной из трактовок топонима Горбунки — от финского «корпи» — «глухой лес», который покрывал территорию побережья Финского залива и земли, на котором ныне расположено муниципальное образование Горбунковское сельское поселение в старину. Козёл посвящён также Фавну. В скандинавской и тевтонской мифологии колесница бога грозы и плодородия запряжена посвящёнными ему козлами.

Белая стрела на волнистом поясе — указание на название реки Стрелка, протекающей через территорию поселения.

Белая роза, с одной стороны, напоминает о бытовавшем среди местных финнов топониме «берег роз», о дошедшей до нас легенде, повествующей, что здесь была мыза финского владельца Разбери — «цветущий сад» или «розовый сад». Кроме того, роза — символ прелести природы, усадебного парка Беззаботное.

Красный цвет — символизирует право, мужество, самоотверженность, любовь, храбрость, неустрашимость. Цвет труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность. Цвет солнечного света, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением роз
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением козла
Ковш в геральдике